Кивиток (), или горный беглец () — в гренладской эскимосской мифологии человек, который из-за чувства стыда, гнева или вины покинул общину и ушел в горы, чтобы жить там в качестве отшельника. Со временем кивиток становится обладателем сверхъестественных способностей, в связи с чем эскимосы его боятся.

В культуре 
 Легенда о беглеце / Кивиток / Qivitoq (Эрик Баллинг, 1956)
 Ужас в горах / Qaqqat Alanngui (Малик Клейст, 2011)

Источники 
 Qivittoq | lex.dk – Den Store Danske 

 Fjeldgænger — Den Danske Ordbog 
 Fjeldgængerne - Kristeligt Dagblad 
 Fjeldgænger | DR LYD 

Эскимосская мифология